Amerikai Egyesült Államok
 Waynesboro, település Georgia államban
 Waynesboro, település Mississippi államban
 Waynesboro, település Tennessee államban
 Waynesboro, település Virginia államban